Изёр:
 Изёр — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Изёр — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье
 Изёр — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.